Тлярата — село в Гумбетовском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Тлярата как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в долине реки Тлярата в 2,5 км к востоку от районного центра села Мехельта.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района
Муниципальные образования Гумбетовского района
Сельские поселения Дагестана